Fernando Báez ist der Name folgender Personen:
* Fernando Báez (Gewichtheber) (* 1941), puerto-ricanischer Gewichtheber
 Fernando Báez (Autor) (* 1947), venezolanischer Bibliothekswissenschaftler, Schriftsteller, Übersetzer und politischer Aktivist